Campori-Menafoglio – marchesi
 Villa Menafoglio Litta Panza – villa di Varese